Adam Niedzielski (ur. 1973) – polski ekonomista i menedżer
 Andrzej Tadeusz Niedzielski (ur. 1961) – polski astronom
 Bartosz Niedzielski (1983–2018) – polski dziennikarz i działacz społeczny
 Jan Adam Niedzielski (1908–1995) – pułkownik, oficer Wojska Polskiego
 Jerzy Niedzielski ps. „Prus” (1924–1944) – podchorąży, uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz III plutonu w 3. kompanii batalionu „Parasol” Armii Krajowej
 Józef Niedzielski (1899–1938) – działacz komunistyczny i związkowy
 Leszek Niedzielski (ur. 1942) – satyryk polski, członek Kabaretu Elita
 Marian Niedzielski (1884–1953) – adwokat warszawski, występujący w wielu głośnych procesach lat międzywojennych
 Mieczysław Niedzielski, ps. Żywiciel, a także Wojciechowski, Boruta, Papuga, Sadownik (1897–1980) – podpułkownik, dowódca II Obwodu Armii Krajowej Żoliborz (krypt. XXII)
 Rafał Niedzielski (1923–1943) – cichociemny.
 Roman Niedzielski (1911–1978) – polski inżynier mechanik, docent i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (późniejszej Politechniki).
 Zygmunt Niedzielski – polski ekonomista, specjalista w dziedzinie ekonomiki i organizacji przemysłu